

Geografia

Brasile 
 Cidade Baixa  – area della città di Salvador

Portogallo 
 Baixa – quartiere di Lisbona 
 Baixa – quartiere di Porto

Spagna 
 A Baixa Limia – comarca della Galizia
 Baixa Cerdanya – comarca della Catalogna

Altro 
 Baixa-Chiado – stazione della metropolitana di Lisbona